Plaveč est un toponyme qui peut désigner :

Plaveč, une commune du district de Stará Ľubovňa, dans la région de Prešov.

Plaveč, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.